Рутоши је насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 654 становника. На локалитету Град изнад реке Увац у близини насеља, налазе се остаци утврђења из средњег века. И на заравни Тепавац налазе се остаци бедема утврђења из средњег века који се везују за властелинску фамилију Војиновића..

Демографија 
У насељу Рутоши живи 726 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,5 година (42,8 код мушкараца и 44,2 код жена). У насељу има 287 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 "Време", 12. дец. 1934

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији